Axel Teichmann (1979) – sciatore tedesco
 Christopher Teichmann (1995) – ex calciatore tedesco naturalizzato svizzero
 Gary Teichmann (1967) – ex rugbista a 15 zimbabwese naturalizzato sudafricano
 Jil Teichmann (1997) – tennista svizzera
 Karl Teichmann (1897-1927) – aviatore austro-ungarico
 Richard Teichmann (1868-1925) – scacchista tedesco